Le terme jacobin (formé sur Jacobus, la forme latine du prénom Jacques) peut désigner :

Ordre religieux
 les jacobins : nom donné autrefois aux membres de l'ordre des Dominicains installés en France, en raison de l'installation de ces dominicains en 1258, dans l'hospice de Saint-Jacques-le-Majeur de Paris, qui est ensuite devenu leur couvent ; on connaît d’autres couvents de jacobins en France,
 le couvent des Jacobins d'Angers,
 le couvent des Jacobins d'Auxerre,
 le couvent des Jacobins de Lyon,
 le couvent des Jacobins de la rue Saint-Jacques à Paris,
 le couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré à Paris,
 le couvent des Jacobins de Rennes,
 le couvent des Jacobins de Rouen, 1224-1790,
 le couvent des Jacobins de Saint-Sever (1280),
 le couvent des Jacobins de Saintes,
 le couvent des Jacobins de Sens,
 le couvent des Jacobins de Toulouse,
 le couvent des Jacobins de Poligny,
 le musée des Jacobins d'Auch,
 le quartier des Jacobins de la ville du Mans,
le couvent des Jacobins de Morlaix ;

Mouvement politique
 les jacobins : nom donné pendant la Révolution française aux membres de la société des Amis de la Constitution ou Club des jacobins, car ce club siégeait au couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré, à Paris ; de cela sont issus :
 le jacobinisme, doctrine politique prônée par le Club des jacobins,
 le Club des jacobins de Mayence ;
 les jacobins de 1871 : nom donné en 1871 à un groupe d'hommes politiques républicains prônant l'organisation de la Commune de Paris sur le modèle de la période montagnarde de la Révolution de 1789.

Divers
 Jacobin, magazine trimestriel américain de gauche ;
 Le Jacobin, un opéra en trois actes d'Antonín Dvořák.

Notes et références

Voir aussi
 
 
 

Ordre religieux catholique